Jméno a příjmení Jiří Mareš má více nositelů:

 Jiří Mareš (fotbalista, 1897) (1897–1934) – český fotbalista, československý reprezentant,
 Jiří Mareš (letec) (1916–1942) – český letec, rotný 311. perutě RAF,
 Lukáš Luhan, vlastním jménem Jiří Mareš (1922–1997) – český novinář, autor filmových scénářů, beletrista,
 Jiří Mareš (pedagog) (* 1942) – český vysokoškolský učitel v pedagogice, pedagogické psychologii a sociální medicíně,
 Jiří Mareš (fotbalista, 1992) (* 1992) – český fotbalista, hráč 1. české fotbalové ligy.